Уменьшённое трезвучие — трезвучие, состоящее из двух малых терций, между крайними звуками которого образуется интервал уменьшённой квинты.

Обращения 

В состав уменьшённого трезвучия и его обращений входят малые терции и увеличенная кварта, являющаяся обращением уменьшённой квинты и энгармонически равная ей.

Общая информация 
Уменьшённое трезвучие включает уменьшённую квинту — тритон, считающийся диссонансным.

Уменьшённое трезвучие строится в натуральном мажоре и в гармоническом миноре на VII (повышенной) ступени. В гармоническом мажоре и в натуральном миноре на II ступени. Разрешается в терцию с удвоенным нижним звуком.

В классической музыке уменьшённое трезвучие часто применяется не в основном виде, а в виде секстаккорда. Например, использование уменьшённого трезвучия Бетховеном называется некоторыми критиками архаизмом.

Сокращённое обозначение уменьшённого трезвучия — ум. , что соответствует виду аккорда и входящим в его состав интервалам. Согласно системе буквенно-цифровых обозначений аккордов, уменьшённое трезвучие обозначается с помощью заглавной латинской буквы, приставки dim или символа o в верхнем регистре: например, уменьшённое трезвучие от ноты до обозначается как C-dim или Co.

Уменьшённое трезвучие VII ступени 
Согласно учению французских теоретиков начала XIX века, уменьшённое трезвучие VII ступени является главным аккордом лада, наряду с тоническим трезвучием.

Секстаккорд уменьшённого трезвучия VII ступени применяется в качестве доминантовой гармонии и может рассматриваться как слабо диссонирующий аккорд.

См. также 
 Увеличенное трезвучие
 Мажорное трезвучие
 Минорное трезвучие

Примечания 

Трезвучия